Mônica de Castro (Rio de Janeiro, 10 de julho de 1962) é uma escritora espírita brasileira.

Vida 

Mônica de Castro nasceu no Rio de Janeiro, em 10 de julho de 1962. Nascida e criada no bairro da Tijuca, estudou no tradicional Instituto de Educação do Rio de Janeiro, desde o jardim de infância até o primeiro ano normal.

Após cursar um ano da faculdade de Comunicação Social, abandonou o curso e formou-se em Direito pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Hoje é membro do Ministério Público do Trabalho, exercendo a função de Procuradora do Trabalho.

Desde os tempos de menina, tem paixão pela literatura. Lia e escrevia com bastante regularidade, até que, aos 13 anos, ganhou um concurso de poesias, patrocinado pela Editora Ática. Paralelamente, sua mediunidade se desenvolvia, até que, certo dia, o nome Rosali não lhe saía da cabeça.  Com ele, veio a ideia de iniciar um livro. Sem saber que psicografava, deu início a seu primeiro romance, Uma História de Ontem,  sob a inspiração de seu mentor, Leonel. A partir daí, não parou mais.

Como ela mesmo diz, citando sua biografia no livro Gêmeas: Tem participado de vários eventos pelo país, divulgando suas obras em feiras de livros, tardes de autógrafos, programas de entrevistas e outros.  Em 2007, foi convidada pela então Livraria Siciliano para ser patrona de sua loja no Norte Shopping. Atualmente, já bateu a marca de dois milhões de exemplares vendidos, figurando sempre nas listas de mais vendidos.

Agora autora de um dos principais grupos editoriais do país - Editora Planeta pelo Selo Planeta de Livros.

Obras 

 Uma História de Ontem (2001)
 Sentindo na Própria Pele (2002)
 Com o Amor Não se Brinca (2002)
 Até Que a Vida os Separe (2003)

 O Preço de ser Diferente (2004)
 Greta (2005)
 Giselle (2007)
 Lembranças que o Vento Traz (2007)
 Só Por Amor (2008)
 Segredos da Alma (2008)
 Gêmeas, Não se Separa o Que a Vida Juntou (2009)
 A Atriz (2009))
 De Todo o Meu Ser (2010)
 De Frente Com a Verdade (2010)
 Jurema das Matas (2012)
 Virando o Jogo (2012)
Apesar de Tudo (2013)
 Desejo, Até onde ele pode te levar? (2014)
 Impulsos do Coração (2015)
 De Bem com a vida,
 A Força do Destino (2016)
 O melhor amigo do inimigo (2017) Editora Planeta
Nunca É Tarde Para Mudar (2018)
Ilusão (2019)

 monicadecastro.org

Escritoras
Espíritas do Brasil